Ву́лиця Попу́дренка — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Попудренка — вулиця в місті Дніпро.
Вулиця Попудренка — вулиця в місті Чернігів.

Вулиця Попудренка — колишня назва вулиці Костя Гордієнка в місті Бровари.
Вулиця Попудренка — колишня назва вулиці Віктора Онищенка в смт Козелець.
Вулиця Попудренка — колишня назва вулиці Івана Сошенка у місті Ніжин.
Вулиця Попудренка — колишня назва вулиці Гетьмана Павла Полуботка в місті Київ.
Вулиця Попудренка — колишня назва вулиці Героїв Сновщини у місті Сновськ.

Вулиці, названі на честь людей